Conde de Saint-Simon — Claude Henri de Rouvroy, fundador do socialismo utópico francês

Geografia 
Saint-Simon-les-Mines — município do Quebeque, Canadá

Comunas francesas 
Saint-Simon (Aisne)
Saint-Simon (Cantal)
Saint-Simon (Charente)
Saint-Simon (Lot)
Saint-Simon-de-Bordes
Saint-Simon-de-Pellouaille
Saint-Pé-Saint-Simon

Ver também 
St. Simons (Geórgia) — ilha e região censitária dos Estados Unidos

Desambiguações de topônimos